Il campionato mondiale di pallamano maschile è una competizione sportiva internazionale a cadenza (dal 1993) biennale negli anni dispari, organizzata dalla IHF. Si tratta di un torneo tra nazionali, che assegna il titolo di campione del mondo alla nazionale vincitrice. La  è la nazionale campione in carica che, con la vittoria nel 2023, è diventata la prima nazionale a vincere tre edizioni consecutive. La  è la nazionale col maggior numero di titoli vinti (6).

Edizioni

Indoor

Outdoor

Medagliere

Indoor

Outdoor

Piazzamenti

Note

Voci correlate 
 Campionato mondiale di pallamano femminile
 Campionato mondiale juniores di pallamano maschile
 Campionato mondiale giovanile di pallamano maschile

Altri progetti

Collegamenti esterni